Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Stark () :
le comté de Stark, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
le comté de Stark, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Stark, situé dans l'État de l'Ohio.